Wojnówko – osada w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek.
 Wojnówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gm. Murowana Goślina.